Дми́трий Разумов: Разумов, Дмитрий Александрович (в монашестве Иоанн; 1898—1990) — епископ Русской православной церкви, митрополит Псковский и Порховский.
 Разумов, Дмитрий Валерьевич (род. 1975) — российский менеджер и бизнесмен.